La paroisse catholique Saint-Honoré d'Eylau comprend deux églises dans le  de Paris. L'église nouvelle est située avenue Raymond-Poincaré, et l'église ancienne se trouve place Victor-Hugo. La chapelle Saint-Albert-le-Grand, au 38 rue Spontini, est aussi rattachée à la paroisse en tant que lieu de la communauté catholique allemande de Paris.

Curés 

 2012-2021 : Michel Gueguen  
 depuis 2021 : Antoine d'Eudeville

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ancienne église de Saint-Honoré-d'Eylau
 Nouvelle église de Saint-Honoré-d'Eylau
 Liste des édifices religieux de Paris

Liens externes 

  

Honore-Eylau